Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Qatar Total Open 2016 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 19. bis 20. Februar 2016 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Doha